То́маш Фле́йшманн (; род. 16 мая 1984, Копршивнице, ЧССР) — чешский хоккеист, левый нападающий.

Карьера 
На драфте НХЛ 2002 года Флейшманн был выбран во 2 раунде под общим 63 номером командой «Детройт Ред Уингз», но не провёл в её составе ни одного матча и в 2004 году перешёл в «Кэпиталс» в обмен на форварда Роберта Ланга. 18 марта 2007 года Флейшманн провёл свою первую результативную игру в составе Вашингтона, записав на свой счет две шайбы и две передачи в игре против «Тампы Бэй Лайтнинг». 30 декабря 2009 года был включён в состав сборной Чехии на Олимпийские игры в Ванкувере.

28 февраля 2015 года «Флорида» обменяла Томаша Флейшманна в «Анахайм Дакс» на выбор в третьем раунде драфта 2015 года и нападающего Дэни Хитли.

Статистика

Клубная статистика

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте Internet hockey database
 Статистика игрока на сайте eliteprospects.com
 Профиль игрока на официальном сайте Вашингтон Кэпиталс

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Витковице Стил»
Игроки ХК «Нови-Йичин»
Игроки «Мус-Джо Уорриорз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»